Hierba ballestera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
El nombre común de la planta Veratrum album.